Schnauferl steht für:

 Oldtimer, älteres Fahrzeug
 Das Schnauferl, offizielles Organ des Allgemeinen Schnauferl-Clubs

Siehe auch:
 Schnaufer
 Schnauffer